Dominican University of California – uniwersytet w stanie Kalifornia w USA
 Dominican University – uniwersytet w stanie Illinois w USA